

Geografia

Repubblica Ceca
 Jablonec nad Nisou, città capoluogo dell'omonimo distretto, nella regione di Liberec
 Jablonec nad Jizerou, città del distretto di Semily, nella regione di Liberec

Slovacchia
 Jablonec, comune della Slovacchia nel distretto di Pezinok (Bratislava)
 Gemerský Jablonec, comune della Slovacchia nel distretto di Rimavská Sobota (Banská Bystrica)

Sport
 FK Baumit Jablonec, squadra di calcio di Jablonec nad Nisou